Orlová kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Orlová (berg), Prešov,

Tjeckien 

 Orlová (ort), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar